Municipio de Bartholomew puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bartholomew (condado de Drew, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Bartholomew (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.